El nombre de Goñi puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Goñi: Valle y municipio español de la Comunidad Foral de Navarra.
 Goñi (concejo): Concejo y localidad del municipio homónimo en la Comunidad Foral de Navarra (España).
 Goñi: localidad uruguaya del departamento de Florida.

Personas 
Además es un apellido de origen vasco-navarro que puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Fernando Goñi Erice ("Goñi III"): jugador de pelota vasca en la modalidad de mano.
 Mikel Goñi ("Goñi II"): jugador de pelota vasca en la modalidad de mano.
 Oscar Goñi ("Goñi I"): exjugador de pelota vasca en la modalidad de mano.